Такмичење у дисциплини потера у мушкој конкуренцији на Зимским олимпијским играма 2018. у Пјонгчанг, (Јужна Кореја) одржано је 15. фебруара на комплексу за скијашко трчање и биатлон Алпензија са почетком у 20.20 часова по локалном времену.

Титулу олимпијског победника из Сочија 2014. бранио је Мартен Фуркад из Француске.

Систем такмичења 
Дисциплина појединачно је најстарија дисциплина у биатлону, која се у женској конкуренцији одвија на кружној стази од 15 km. Гађа се 4 пута наизменично у лежећем и стојећем ставу, укупно 20 мета. Сваки промашај доноси додатно време, које обично износи 1 минут, а додаје се на време трчања. Такмичарке започињу трку са 30 секунди размака.

Освајачи медаља

Земље учеснице 
 
Учествовале су 86 биатлонаца из 25 земаља.

  (4)
  (4)
  (4)
  (2)
  (4)
  (4)
  (4) 
  (4)
  (4)
  (2)
  (2)
  (4)
  (4)
  (4)
  Русија (ОАР) (2)
  (1)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (3)
  (4)

Резултати 

Легенда: Л = лежећи став, С = стојећи став

Референце

Спољашње везе 

Биатлон на Зимским олимпијским играма 2018.